

Armi 
 Aspis – nome dato allo scudo nell'antica Grecia

Rettili 
 Vipera aspis – serpente della famiglia Viperidae
 Vipera aspis balcanica – serpente della famiglia Viperidae
 Vipera aspis francisciredi – serpente della famiglia Viperidae

Altro 
 Aspis – nome in greco antico della commedia Lo scudo di Menandro
 Aspis – cacciatorpediniere della marina reale ellenica  
 Athos-Aspis – comune francese nella regione della Nuova Aquitania
 Isola di Aspis – isola nel gruppo Dunbar in Antartide